«Совершенно невероятное событие. Женитьба» — советский художественный фильм по одноимённой пьесе Н. В. Гоголя.

Сюжет 

Поддавшись назойливым уговорам своего друга Кочкарёва, немолодой надворный советник Подколёсин сватается к перезрелой купеческой дочери Агафье Тихоновне. Наряду с ним к Агафье одновременно сватаются ещё трое женихов при помощи свахи Фёклы Ивановны. Кочкарёв, решивший во что бы то ни стало женить Подколёсина, отваживает остальных женихов. Кажется, что дело уже сделано. Но в самый последний момент нерешительный горе-жених Подколёсин сбегает из-под венца через окно.

В ролях 
 Светлана Крючкова — Агафья Тихоновна Купердягина, купеческая дочь, невеста
 Алексей Петренко — Иван Кузьмич Подколёсин, надворный советник, жених Агафьи Тихоновны
 Олег Борисов — Илья Фомич Кочкарёв, друг Подколёсина
 Владислав Стржельчик — Иван Павлович Яичница, экзекутор, один из женихов
 Борислав Брондуков — Никанор Иванович Анучкин, отставной пехотный офицер, один из женихов
 Евгений Леонов — Балтазар Балтазарович Жевакин, отставной моряк, один из женихов
 Майя Булгакова — Арина Пантелеймоновна, тётка Агафьи Тихоновны
 Валентина Талызина — Фёкла Ивановна, сваха
 Тамара Гусева — Дуняшка, прислуга в доме Купердягиных
 Николай Пеньков — Степан, слуга Подколёсина

Съёмочная группа 

 сценарий и постановка Виталия Мельникова
 главный оператор — Юрий Векслер
 главный художник — Белла Маневич
 композитор — Олег Каравайчук
 звукооператор — Константин Лашков
 редактор — Александр Бессмертный
 режиссёр — Валерий Апананский
 оператор — А. Насыров
 костюмы О. Коковкиной
 грим О. Смирновой
 монтаж Зинаиды Шейнеман
 декораторы: В. Орлов, Юрий Смирнов
 мастер света — В. Егоров
 директор картины — Виктор Бородин

Примечания

Ссылки 
 «Женитьба» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1977 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Николая Гоголя
Фильмы СССР 1977 года
Фильмы о Санкт-Петербурге